Парламентские выборы в Мексике прошли 6 июня 2021 года одновременно с местными выборами, на них были избраны 500 членов (300 в одномандатных округах, 200 по пропорциональному представительству) 65-го Конгресса Палаты депутатов.

5 декабря 2020 года Партия национального действия, Институционно-революционная партия и Партия демократической революции объявили о создании избирательного союза «За Мексику» (Va por México). Движение национального возрождения (МОРЕНА), Лейбористская партия и Зелёная экологическая партия сформировали коалицию «Вместе творим историю» (Juntos Hacemos Historia). Оба альянса были одобрены Национальным избирательным институтом (INE).

3 февраля 2021 года INE опубликовало заявление, в котором говорилось, что было бы неразумно откладывать выборы из-за пандемии COVID-19, и это может даже вызвать конституционный кризис из-за отсрочки открытия 65-го Конгресса. Председатель правления INE Лоренцо Кордова Вианелло отметил успешные выборы в Идальго и Коауила в октябре 2020 года.

Выборы были крупнейшими в Мексике, но были омрачены несколькими политическими убийствами и пандемией COVID-19 в Мексике.

Избирательная система 
Нижняя палата парламента Мексики Конгресса союза, Палата депутатов, состоит из 500 депутатов, избираемых сроком на три года по смешанной системе голосования. 300 мест избираются в ходе прямого голосования, в котором победу одерживает кандидат, получивший простое большинство голосов в своём одномандатном избирательном округе, а остальные 200 должны избираются по многомандатному пропорциональному представительству по закрытым партийным спискам. После подсчёта голосов в пяти региональных округах места, распределенные пропорционально, распределяются без избирательного барьера, но с учётом результатов большинства голосов для корректировки распределения таким образом, чтобы ни одна партия не получила в общей сложности более 300 мест. Этот порог тем не менее повышается до 315, если партия набирает более 60 % голосов.

Голосование является обязательным де-юре, но к не проголосовавшим избирателям никаких мер не применяется.

Предвыборная обстановка и кампания 
В преддверии парламентских выборов 2021 года в Мексике было много политических убийств. Было убито более 91 политика, 14 из которых были кандидатами. Это политическое насилие привело к тому, что выборы 2021 года были названы вторыми наиболее смертоносными выборами с 2000 года.

Предыдущие выборы в Мексике были чреваты обвинениями в фальсификации выборов, что привело к массовым протестам после большинства выборов в Мексике за последние два десятилетия. Выборы в законодательные органы 2021 года не вызвали протестов. В своем выступлении 14 июня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал: «Мы должны отпраздновать это, потому что мы достигли нашей цели: установить в Мексике подлинную, истинную демократию».

Результаты 
Результаты выборов в законодательные органы Мексики 2021 года оказались тупиковыми. Коалиция МОРЕНА «Вместе творим историю» сохранила своё большинство в Палате депутатов, но уступила значительное количество мест оппозиционной коалиции «За Мексику». Оппозиция смогла получить достаточно мест, чтобы не дать МОРЕНА получить большинство в две трети, необходимое для внесения поправок в конституцию. Коалиция «Вместе творим историю» победила, набрав более 26 % голосов избирателей. МОРЕНА и её союзники очень хорошо проявили себя в губернаторских гонках, выиграв около половины из 32 губернаторских постов Мексики.

Явка на выборах составила 52,6 % при 48,9 млн голосов, что стало крупнейшими промежуточными выборами в истории Мексики.

Примечания

Ссылки 
 

Мексика
Выборы в Мексике
2021 год в Мексике
Июнь 2021 года